Mylo Xyloto је пети студијски албум британске рок групе Coldplay. Издат је 19. октобра 2011. године. Mylo Xyloto је концептуални албум и рок опера.

Списак песама

Извори

Спољашње везе 
 

Албуми 2011.
Албуми групе Coldplay
Албуми издати за Parlophone
Албуми издати за Capitol Records
Албуми које је продуцирао Брајан Ино
Албуми на првом месту листе UK Albums Chart
Албуми на првом месту листе Билборд 200